Astronomia: el quart creixent (o lluna creixent) és la fase lunar anterior al pleniluni en què la Lluna només presenta mitja cara il·luminada
 Mallorca: Quart Creixent (llibreria), oberta l'any 1982 a Palma i especialitzada en publicacions en llengua catalana
 Música popular:
Quart Creixent (1990), concert col·lectiu i disc homònim de cantants en valencià (vegeu també Al Tall i Lluís el Sifoner)
Quart Creixent (grup), fundat a Mallorca l'any 2001
Quart creixent (2003), disc del Grup de Danses de Quart
Quart creixent (2007), disc d'Òscar Briz